A 8-a ediție a Campionatului European de Atletism în sală s-a desfășurat între 12 și 13 martie 1977 la San Sebastián, Spania. Au participat 237 de sportivi din 24 de țări.

Sală 
Probele au avut loc la Velódromo de Anoeta din San Sebastián. Acesta a fost inaugurat în anul 1965.

Rezultate
RM - record mondial; RE - record european; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Note

Legături externe 
  San Sebastián European Indoor Championships la Asociația Europeană de Atletism
  1977 European Indoor la athleticspodium.com

Atletism
1977
San Sebastián
Atletism